Teschen steht für: 

 Český Těšín (Tschechisch Teschen), Stadt in Tschechien
 Cieszyn, Stadt in Polen, östlich der Olsa
 Diözese Teschen, eine der sechs Diözesen der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen
 Herzogtum Teschen, auch Sachsen-Teschen
 Landkreis Teschen, deutscher Landkreis von 1939 bis 1945
 Bezirk Teschen, österreichischer Bezirk bis 1919.
siehe auch:
 Frieden von Teschen